Fiesta de San Juan Fiesta de la víspera de San Juan Bautista.
 Fiestas de San Juan o de la Madre de Dios las fiestas populares más importantes de Soria.